Chiesanuova pode se referir a:

 Chiesanuova - Comuna italiana.
 Chiesanuova - Município de São Marinho.
 Bosco Chiesanuova, comuna italiana do Vêneto

Desambiguação
Desambiguações de topônimos